Чемпионат мира по снукеру 1980 (, также известен как 1980 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 22 апреля по 5 мая 1980 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Клифф Торбурн.

Наивысший брейк 

 136 — Кирк Стивенс и Стив Дэвис

Результаты

Сенчури-брейки 

 136, 116 Стив Дэвис
 136 Кирк Стивенс
 123, 104 Дуг Маунтджой
 122 Алекс Хиггинс (по графику максимального брейка)
 119, 114 Клифф Торбурн
 108 Джон Спенсер
 106 Фред Дэвис

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1980 год в снукере